Авалос, Луис (1946—2014) — американский актёр кубинского происхождения.
 Авалос, Алехандра (род. 1968) — мексиканская актриса.
 Авалос, Стефан (род. 1968) — американский актёр.
 Авалос, Габриэль (род. 1991) — парагвайский футболист, нападающий.